Il Centro per l'indagine sui crimini comunisti (CICC) (in rumeno: Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului) è un istituto di ricerca sotto l'egida dell'Associazione per la memoria delle vittime comuniste, istituito nell'aprile 2010 e guidato dallo storico Marius Oprea.

Collegamenti esterni 
  www.condamnareacomunismului.ro - Sito web ufficiale

Organizzazioni non governative